Agenore Maurizi (1964) – allenatore di calcio, ex giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore italiano
Alessio Maurizi (1974) – giornalista italiano
Bruno Maurizi (1923) – ex calciatore italiano
Marco Maurizi (1974) – filosofo italiano
Stefania Maurizi (1969) – giornalista italiana
Tommaso Maurizi (1968) – dirigente sportivo, ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 italiano